észak-koreai válogatott labdarúgó, a  SC hátvédje.

További információk 

 Goal.com adatlapja
 a 2014-es incshoni Ázsia-játékok honlapján

1991-ben született személyek
Észak-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek